Onderdistrict in Indonesië
 Babakan Ciparay (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bandung in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Babakan Ciparay (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java